Cattedrale del Salvatore – cattedrale cattolica di Adigrat, Etiopia
Cattedrale del Salvatore – cattedrale episcopale di Filadelfia, negli Stati Uniti d'America
 Cattedrale del Salvatore – cattedrale luterana di Nuuk, in Groenlandia
 Cattedrale del Salvatore – cattedrale cattolica di Saragozza, in Spagna
 Cattedrale Santo Salvatore – cattedrale cattolica di Aix-en-Provence, in Francia
 Cattedrale del Santo Salvatore – cattedrale cattolica di Oviedo, in Spagna
 Cattedrale del Santo Salvatore – cattedrale cattolica di San Salvador, in El Salvador
 Cattedrale del Santissimo Salvatore – cattedrale cattolica della città di Caienna nella Guyana francese
 Cattedrale del Santissimo Salvatore – cattedrale cattolica di Mazara del Vallo, in Italia

Pagine correlate 
 Chiesa del Salvatore
 Cattedrale di Cristo Salvatore
 Cattedrale del Santissimo Salvatore